Лос Павитос има више значења:

 Лос Павитос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Павитос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику